Сне́жка (, , ) — гора в массиве Крконоше, на границе Польши и Чехии. Высота вершины — 1603 м, это самая высокая точка Крконош, Судет и Чехии Северный склон находится в Польше, южный — в Чехии, по вершине проходит граница между странами. Гора сложена сланцами. Склоны покрыты лесами, горными лугами и каменными россыпями. Граница леса находится на высоте 1250-1350м.

Название горы идёт от отмеченного в XVII в. местного названия массива Крконоше — Снежные горы (). Нынешнее чешское название Sněžka («Снежная») было принято в 1823 году.
До этого гора носила название Sněžovka (с тем же значением), а ещё раньше — Pahrbek Sněžný («Снежный холм»).
Первое зафиксированное немецкое название горы — Riseberg («гигантская гора») упоминается Георгием Агриколой в 1546 году, затем гора носила названия Riesenkoppe («гигантская вершина») и, наконец, нынешнее название Schneekoppe («снежная вершина»).
 
Первое упоминание восхождения на вершины Снежки относится к 1456 году, когда на гору поднялся неизвестный венецианский купец в поисках драгоценных камней. Вскоре были основаны несколько поселений шахтёров, добывающих в недрах горы медь, железо и мышьяк. Штольни, общей длиной до 1,5 км, сохранились до наших дней.

На горе расположен популярный горнолыжный курорт с канатной подвесной дорогой, идущей к вершине от расположенного у подножия городка . Катание на лыжах со Снежки возможно в течение 5-6 месяцев в году, вершина покрыта снегом до 7 месяцев в году. Работает 22 подъёмника двух типов, которые обслуживают до 7500 человек в час.

Примечания

Ссылки 
 
 Sněžka — the highest mountain in the Czech Republic 
 360° панорама с вершины Снежки (QuickTime)
 Вид с вершины Снежки

География Нижнесилезского воеводства
Крконоше
Горы Польши
Горные вершины Чехии
Высочайшие точки стран мира